Amerikai Egyesült Államok
 New Brighton (Minnesota)
 New Brighton (Pennsylvania)
 New Brighton (Staten Island), New York City